San Pietro, « Saint Pierre » en français, peut faire référence à :

Géographie 
 
 L'Île San Pietro, une des deux îles principales de l'archipel des Sulcis
 L'Île de San Pietro di Castello, île de la lagune de Venise
 San Pietro a Maida, commune de la province de Catanzaro dans la région Calabre
 San Pietro al Natisone, commune de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie julienne
 San Pietro al Tanagro, commune de la province de Salerne dans la région Campanie
 San Pietro Apostolo, commune de la province de Catanzaro dans la région Calabre
 San Pietro Avellana, commune de la province d'Isernia dans la région Molise
 San Pietro Clarenza, commune de la province de Catane dans la région Sicile
 San Pietro di Cadore, commune de la province de Belluno dans la Vénétie
 San Pietro di Caridà, commune de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre
 San Pietro di Feletto, commune de la province de Trévise dans la région Vénétie
 San Pietro di Morubio, commune de la province de Vérone dans la région Vénétie
 San Pietro in Amantea, commune de la province de Cosenza dans la région Calabre
 San Pietro in Cariano, commune de la province de Vérone dans la Vénétie
 San Pietro in Casale, commune de la province de Bologne dans la région Émilie-Romagne
 San Pietro in Cerro, commune de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne
 San Pietro in Gu, commune de la province de Padoue dans la région Vénétie
 San Pietro in Guarano, commune de la province de Cosenza dans la région Calabre
 San Pietro in Lama, commune de la province de Lecce dans la région des Pouilles
 San Pietro Infine, commune de la province de Caserte dans la région Campanie
 San Pietro Mosezzo, commune de la province de Novare dans la région Piémont
 San Pietro Mussolino, commune de la province de Vicence dans la région Vénétie
 San Pietro Val Lemina, commune de la province de Turin dans la région Piémont
 San Pietro Vernotico, commune de la province de Brindisi dans la région des Pouilles
 San Pietro Viminario, commune de la province de Padoue dans la région Vénétie

Architecture 
 La Basilique San Pietro di Castello à Venise
 La Basilique di San Pietro à Ombrie
 La Basilique San Pietro in Vincoli à Rome
 La Basilique San Pietro ad Aram, église de Naples
 La Cathédrale San Pietro Apostolo, cathédrale de la ville de Frascati
 L'Église San Pietro in Montorio à Rome

Autres 
 La Bataille de San Pietro entre les troupes franco-sardes et les forces autrichiennes à proximité de la ville de Parme le 
 La Bataille de San Pietro, film documentaire américain de John Huston sorti en 1945
 San Pietro in Montorio, titre cardinalice
 Le Polyptyque de San Pietro, un ensemble de peintures religieuses du Pérugin
 San Pietro, est un téléfilm italien réalisé par Giulio Base en 2005.